Toponímia:
 Bennett (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 Bennett (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Bennett Park, parc públic al barri de Washington Heights (Nova York)
 Biografies:
 Alan Bennett (Leeds, Anglaterra, 1934), dramaturg, actor, novel·lista i guionista britànic 
 Charles Bennett (Shapwick, Dorset, Anglaterra, 1870 – Bournemouth, 1949), atleta britànic 
 Charles Bennett (actor) (Dunedin, Nova Zelanda, 1889 - Hollywood, 1943), actor britànic 
 Clayton Bennett (1959), home de negocis estatunidenc, president del consell del grup empresarial propietari dels Oklahoma City Thunder, franquícia de l'NBA que era anteriorment els Seattle SuperSonics 
 David Bennett (Hamilton, 1970), polític neozelandès i diputat de la Cambra de Representants de Nova Zelanda 
 Edward Turner Bennett (Hackney, 1797 - 1836), zoòleg i escriptor anglès 
 Jeff Bennett o Jeffrey Glenn Bennett (Burbank, Califòrnia, 1962), actor de doblatge estatunidenc
 Joan Bennett (Palisades, Nova Jersey, 1910 - Scarsdale, Nova York, 1990), actriu 
 Jonathan Bennett (Rossford, 1981), actor americà
 Lou Bennett (Filadèlfia, Estats Units, 1926 - Le Chesnay, França, 1997), músic
 Manu Bennett (Auckland, Nova Zelanda, 1969), actor de cinema 
 Michael Bennett o Mick Bennett (Birmingham, 1949), ciclista anglès professional entre 1977 i 1984 
 Paula Bennett (Wellington, 1969), política neozelandesa i diputada de la Cambra de Representants de Nova Zelanda des de les eleccions de 2005
 Philip Bennett (San Francisco, ?), periodista estatunidenc i professor universitari de periodisme i política pública 
 Renee Bennett (Londres, ca. 1935), motociclista i comerciant anglesa
 Richard Bedford Bennett (Hopewell Hill, Nou Brunsvic, 1870 - ), primer vescomte de Bennett, advocat i polític canadenc 
 Richard Rodney Bennett (Broadstairs, Comtat de Kent, Anglaterra, 1936 - Nova York, Estats Units, 2012), pianista, compositor i arranjador britànic 
 Robert Russell Bennett (Kansas City, Kansas, 1894 - Nova York, 1981), compositor i arranjador musical estatunidenc 
 Sam Bennett (Wervik, Bèlgica, 1990), ciclista irlandès professional des del 2010
 William Sterndale Bennett (Sheffield, 1816 – Londres, 1875), compositor i organista anglès